Someday může být:

 Someday (album, Arlo Guthrie) – album hudebníka Arla Guthrieho z roku 1986
 Someday (album, Crystal Gayle) – album zpěvačky Crystal Gayle z roku 1995
 Someday (album, Yanni) – album hudebníka Yanniho z roku 1999
 „Someday (I Will Understand)“ – píseň zpěvačky Britney Spears z roku 2005